Беломестненское сельское поселение — муниципальное образование Белгородского района Белгородской области России.

Административный центр — село Беломестное.

География 
Беломестненское сельское поселение граничит с северо-востока с Хохловским сельским поселением, с востока — с Новосадовским сельским поселением, с юга — с городом Белгородом, с запада — с поселком Северный.

Через поселение протекают реки — Северский Донец и Липовый Донец.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации 
 Беломестненское сельское поселение на сайте Белгородского района 

Сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Белгородского района